All American Girl oder All-American Girl steht für:
 All-American Girl, kulturelles Stereotyp
 All American Girl, Originaltitel von Samantha, total verliebt, Roman von Meg Cabot (2002)

Filme und Fernsehproduktionen:
 All American Girl (1994), US-amerikanische Fernsehserie 
 All-American Girl: The Mary Kay Letourneau Story, Originaltitel von Mary Kay Letourneau – Eine verbotene Liebe, US-amerikanischer Film von Lloyd Kramer (2000)
 American Psycho II: All American Girl, Originaltitel von American Psycho II: Der Horror geht weiter, US-amerikanischer Film von Morgan J. Freeman (2002)
 All American Girl (2003), US-amerikanische Fernsehshow 

Lieder:
 All American Girl (Melissa Etheridge)
 All American Girl (Train)
 All-American Girl (Carrie Underwood)

Siehe auch:
 All-American Girls Professional Baseball League, Baseball-Liga der Frauen in den Vereinigten Staaten